Der Kanton Montfort-l’Amaury war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Rambouillet, im Département Yvelines und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Montfort-l’Amaury. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 Hervé Planchenault (UMP).

Der Kanton Montfort-l’Amaury hatte im Jahr 2006 43.141 Einwohner.

Gemeinden 
Er bestand aus 29 Gemeinden:

Montfortlamaury
Aufgelöst 2015